Стрепетов — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Стрепетов, Алексей Александрович (род. 1950) — советский футболист, полузащитник, мастер спорта СССР.
 Стрепетов, Григорий Михайлович (1905—1943) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Стрепетов, Константин Иванович — председатель Луганского горисполкома с 27 декабря 1950 по 12 июля 1960.

 Стрепетова, Полина Антипьевна (1850—1903) — русская театральная актриса.

Топоним 
 Стрепетов — посёлок в Орловском районе Ростовской области.

См. также 
 Стрепет
 Стрепетово